L'édition 2018 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du  au  à São Paulo, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Fabio Fognini remporte l'épreuve en simple, Federico Delbonis et Máximo González celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Cedrik-Marcel Stebe et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Gastão Elias et Carlos Berlocq.

Pendant le tournoi 
Âgé de 40 ans, le Brésilien et spécialiste de double André Sá met un terme à sa carrière à l'issue du tournoi. Son dernier match officiel aura été aux côtés de Thomaz Bellucci.

Lauréats 
Fabio Fognini remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Nicolás Jarry.

En double, Federico Delbonis et Máximo González décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Artem Sitak. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
São Paulo
Sport au Brésil en 2018
Tennis en février 2018
Tennis en mars 2018